Variola maimuței este o boală virală infecțioasă care poate apărea atât la oameni, cât și la animale. Simptomele includ febră, ganglioni limfatici umflați și o erupție cutanată care formează vezicule și apoi se formează cruste. Timpul de la expunere până la apariția simptomelor variază de la 5 la 21 de zile. Durata simptomelor este de obicei de 2 până la 4 săptămâni.

Simptome 
Simptomele precoce includ dureri de cap, dureri musculare, febră și oboseală. Poate părea inițial ca o gripă. Boala poate semăna cu varicela, rujeola și variola, dar se distinge prin prezența glandelor umflate. Acestea apar în mod caracteristic în spatele urechii, sub maxilar, în gât sau în zona inghinală, înainte de apariția erupției cutanate. În câteva zile de la febră, leziunile apar în mod caracteristic pe față înainte de a apărea în altă parte, cum ar fi palmele mâinilor și tălpile picioarelor într-o distribuție centrifugă. Simptomele pot varia la persoanele cu HIV. Multe cazuri în focarul de variolă a maimuței din 2022 au prezentat leziuni genitale și perianale, febră, ganglioni limfatici umflați și durere la înghițire.

Epidemiologie 2022
Primul caz din România este al unui tânăr în vârstă de 26 de ani, din București, diagnosticat în data de 13 iunie 2022. Starea de sănătate a bărbatului este una stabilă, însă, acesta va rămâne izolat pentru următoarele 21 de zile. În urma analizelor, specialiștii și-au dat seama că partenerul bărbatului a călătorit în mai multe țări din Europa, care deja sunt afectate de Variola maimuței. 

Al doilea caz de infectare din România, este un bărbat în vârstă de 32 de ani, din București, diagnosticat în data de 14 iunie 2022. Starea de sănătate a bărbatului este bună, dar va rămâne în izolare.

Al treilea caz de infectare din România, este un bărbat în vârstă de 31 de ani, din București, diagnosticat în data de 15 iunie 2022. Starea generală a pacientului este bună, însă va rămâne sub atenta supraveghere a medicilor. 

Pentru ultimii doi infectați, bărbatul în vârstă de 32, respectiv 31 de ani, a fost declanșată o anchetă epidemiologică pentru a stabili contactații direcți ai bărbaților. 
Pentru primul caz de infectare, tânărului în vârstă de 26 de ani, în data de 15 iunie 2022, i-a fost deschis un dosar penal în rem pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate. Menționăm faptul că tânărul nu a vrut să dea detalii despre cei cu care a intrat în contact. 
Primele trei cazuri de infectare cu variola maimuței, nu au nicio legătură.  

Pe data de 16 iunie 2022, a fost înregistrat un al patrulea caz de infectare cu variola maimuței. Cazul este al unui pacient în vârstă de 36 de ani, din București. Starea acestuia de sănătate este una stabilă. Bărbatul a intrat în contact direct cu primul caz diagnosticat deja cu variola maimuței. 

Pe data de 21 iunie 2022, a fost înregistrat un al cincilea caz de infectare cu variola maimuței. Cazul este al unui pacient în vârstă de 37 de ani. Starea de sănătate a bărbatului este una bună. Acesta rămâne în izolare la domiciliu. 

Pe data de 23 iunie 2022, a fost înregistrat un al șaselea caz de infectare cu variola maimuței. Cazul este al unui pacient în vârstă de 40 de ani. Starea de sănătate a acestuia este una bună. Acesta rămâne în izolare la domiciliu.  

Pe data de 28 iunie 2022, au fost înregistrate trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Cele trei cazuri aparțin unor persoane cu vârstele de 24, 33, respectiv 38 de ani. Toți indivizii sunt de sex masculin, din București. Starea lor de sănătate este una bună, însă toți se află în izolare, dintre care unul la spital, iar ceilalți doi la domiciliu.

Pe data de 29 iunie 2022, au fost înregistrate două cazuri de infectare cu variola maimuței. Cele două cazuri aparțin unor persoane cu vârstele de 25, respectiv 42 de ani. Cei doi indivizi sunt din București. Starea lor de sănătate este una bună, însă ambii sunt în izolare la domiciliu. De asemenea, unul dintre cei doi bărbați, este contact direct cu unul dintre indivizii deja infectați.

Pe data de 07 iulie 2022, au fost înregistrate alte trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Dintre cele trei cazuri de infectare, două aparțin unor persoane cu vârsta de 38 de ani, iar unul cu vârsta de 32 de ani. Cei trei bărbați aparțin județului Timiș, dar și din București. Starea lor de sănătate este una bună, aflându-se în izolare, doi dintre ei la domiciliu, iar unul la spital.

Pe data de 13 iulie 2022, a fost înregistrat un alt caz de infectare cu variola maimuței. Este vorba de un bărbat de 38 de ani, din Argeș. Bărbatul se află internat la o clinică medicală. 

Pe data de 14 iulie 2022, a fost înregistrat un alt caz de infectare cu variola maimuței. Este vorba de un bărbat în vârstă de 40 de ani, din București. Bărbatul se află internat. 

Pe data de 15 iulie 2022, au fost înregistrate alte două cazuri de infectare cu variola maimuței. Este vorba despre doi bărbați cu vârstele de 30, respectiv 32 de ani, și locuiesc în Cluj și Ilfov. Starea lor de sănătate este una bună, aflându-se în izolare la domiciliu. 

Pe data de 19 iulie 2022, a fost înregistrat un alt caz de infectare cu variola maimuței. Este vorba de un bărbat în vârstă de 22 de ani din București. Starea sa de sănătate este bună, aflându-se în izolare în spital. 

Pe data de 23 iulie 2022, a fost înregistrat un alt caz de infectare cu variola maimuței. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din Cluj-Napoca. Starea lui de sănătate este bună și se află în izolare în spital, precizează ministerul într-un comunicat. 

Numărul total de infectați cu variola maimuței din România, se ridică la 47.

Urgență Sanitară Globală
Pe data de 23 iulie 2022, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a activat cel mai înalt nivel de alertă pentru epidemia tot mai mare de variola maimuței, declarând virusul ca fiind o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Statistici variola maimuței în România

Numărul cazuri de infectare

Număr cazuri confirmate pe vârstă

Nu s-au oferit informații despre vârstele celor 11 persoane nou infectate cu variola maimuței în ultimele 14 zile, ci doar un interval, acesta fiind de 22-44 de ani.

Numărul cazurilor totale confirmate la nivel de județ 

Numărul cazurilor totale confirmate la nivel de județ - până la data de 7 august 2022 (total 30)

Statistici variola maimuței în lume

Numărul cazuri de infectare

Numărul de decese

Primele decese au fost înregistrate în Spania și Brazilia la data de 29.07.2022. 

Spania înregistrează un al doilea deces la data de 30.07.2022. 

Este înregistrat primul deces în India, dar și în Ghana la data de 31.07.2022. 

Este înregistrat primul deces în Peru la data de 1 august 2022. 

De la începutul epidemiei de variola  maimuței, au fost înregistrare 6 decese în Africa, dintre care 4 în Nigeria și 2 în Republica Centrafricană.  

Pe data de 23 august 2022, Cuba înregistrează primul deces al unei persoane infectate cu Variola maimuței. 

Pe data de 24 august 2022, Mexic înregistrează primul deces al unei persoane infectate cu Variola maimuței.

Distribuții per țări

Note

Legături externe
 CDC – Monkeypox Fact Sheet
 WHO – Monkeypox Fact Sheet
 Virology.net Picturebook: Monkeypox
 "Could Monkeypox Take Over Where Smallpox Left Off?  Smallpox may be gone, but its viral cousins – monkeypox and cowpox – are staging a comeback". Scientific American, March 4, 2013
 More than 80 cases confirmed in 12 countries, May 23, 2022
 Monkeypox DNA sequencing hints virus circulating since 2017, June 7, 2022
 Monkeypox - Monkeypox Statistics

Variolă
Boli virale